U-Bahn-Linie 5 steht für:

 U-Bahn-Linie 5 (Berlin)
 U-Bahn-Linie 5 (Hamburg)
 U-Bahn-Linie 5 (New York City)
 U-Bahn-Linie 5 (Wien)